Grand Prix Niemiec 1986 (oryg. Großer Preis von Deutschland) – 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1986, która odbyła się 27 lipca 1986, po raz 10. na torze Hockenheimring.

48. Grand Prix Niemiec, 34. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Keke Rosberg - 1:42.013
 Najszybsze okrążenie: Gerhard Berger - 1:46.604 na okrążeniu 35

Niemcy
1986
1986 w Niemczech